Invalidenkirche ist der Name oder Beiname folgender Kirchengebäude:
 Gnadenkirche (Berlin-Mitte) 
 Invalidendom, Paris 
 Invalidenhauskirche, Wien